Adorján József (1889–?) újságíró, lapszerkesztő, tanító, iskolaigazgató
 Adorján József (1933) gépészmérnök, fafaragó népművész
 Adorján József (1894–1976) úszóedző, sportvezető
 Adorján József (1900–1975) gazdálkodó, politikus, országgyűlési képviselő
 Adorján József (1923–?) erdőmérnök
 Adorján József (?–) tájfutó